Cibber ist der Familienname folgender Personen:

 Cajus Gabriel Cibber (um 1630–1700), dänischer Bildhauer und Architekt
 Colley Cibber (1671–1757), britischer Theaterleiter, Impresario,  Dramatiker und Dichter
 Theophilus Cibber (1703–1758), englischer Schauspieler und Autor
 Susanna Maria Cibber geb. Arne (1714–1766), englische Sängerin und Schauspielerin